de Slag bij de Eurymedon (466 v.Chr.), een veldslag van de Perzische Oorlogen tussen de Grieken en de Perzen
de Slag bij de Eurymedon (190 v.Chr.), een veldslag van de Romeins-Seleucidische Oorlog tussen de Romeinse Republiek en de Seleuciden